Formation initiale minimale obligatoire
 La pâte Fimo est une pâte utilisée pour la fabrication de petits objets décoratifs.